

Codici 
 AWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Awaba (Papua Nuova Guinea)

Musica 
 AWB – album degli Average White Band del 1974

Sigle 
 Airway bill – lettera di vettura aerea
 Afrikaner Weerstandsbeweging – movimento politico sudafricano di estrema destra, fondato da Eugène Terre'Blanche

Wikipedia 
 AWB – editor semiautomatico per Wikipedia